I gladiatori, film del 1954 diretto da Delmer Daves
I gladiatori, romanzo del 1939 di Arthur Koestler